La 2. Bundesliga 2020-2021 est la  de la 2. Bundesliga, la deuxième division allemande de football.

Dix-huit équipes participent à ce championnat qui se déroule sur trente-quatre journées. À l'issue de la saison, le champion et son dauphin sont directement promus en 1. Bundesliga, tandis que l'équipe finissant à la  dispute un barrage de promotion/relégation contre le  de Bundesliga pour tenter de les accompagner. À l'inverse, les équipes classées aux deux dernières places à la fin de la saison sont directement reléguées en 3. Liga, alors que l'équipe classée  affronte la troisième meilleure équipe de 3. Liga dans un barrage pour essayer de se maintenir.

Clubs participants 

 Légende des couleurs

Changements d'entraîneur

Compétition

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement

Leader par journée

Dernier par journée

Matchs

Évolution du classement

Barrages de promotion/relégation 
À la fin de la saison, le  de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.

Statistiques

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Domicile et extérieur

Meilleurs buteurs 

Mise à jour au =

Notes et références

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football D2
 Championnat d'Allemagne de football 2020-2021
 Championnat d'Allemagne de football D3 2020-2021
 Championnat d'Allemagne de football D4 2020-2021
 Coupe d'Allemagne de football 2020-2021

2020-2021
Football M2
Allemagne M2
Championnat M2